Nabo puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica rapa subsp. rapa.
El nombre común de la planta '''''Bryonia dioica.
Un nombre coloquial para el pene.